Southend-on-Sea är en enhetskommun i Essex i Storbritannien. Det ligger i riksdelen England, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden London. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Distriktet har 173 658 invånare (2011).

Terrängen i Southend-on-Sea är platt.

Följande samhällen finns i Southend-on-Sea:

 Southend-on-Sea
 Southchurch
 Westcliff-on-Sea

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Civil parishes 
 Leigh-on-Sea.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Englands enhetskommuner
Essex